Ліберман () — це прізвище, що походить від Lieb, німецького та єврейського (ашкеназького) прізвиська людини від  або , що означає «дорогий, коханий». Багато сімей Ліберманів спочатку писали прізвище івритом або кирилицею, тому під час транслітерації латиницею виникли зміни в написанні. Відомі носії:
 Авігдор Ліберман ( 1958) — ізраїльський політик
 Герман Ліберман (1870—1941) — польський політик
 Джо Ліберман ( 1942) — американський політик
 Ліберман Йосип Меєрович (1917—1941) — радянський математик
 Ліберман Леонід Аркадійович ( 1952) — білоруський борець греко-римського стилю та тренер
 Ловелл Ліберман ( 1961) — американський композитор, піаніст і диригент
 Матвій Ліберман (1924—2017) — радянський скрипаль, музичний педагог
 Ліберман Овсій Григорович (1897—1981) — український радянський економіст
 Рольф Ліберман (1910—1999) — швайцарський композитор
 Тіна Кароль (уроджена Ліберман Тетяна Григорівна;  1985) — українська співачка

Єврейські прізвища